Zocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Arnoldo Zocchi (1862–1940), italienischer Bildhauer
 Cesare Zocchi (1851–1922), italienischer Bildhauer
 Emilio Zocchi (1835–1913), italienischer Bildhauer
 Giuseppe Zocchi (~1711–1767), italienischer Maler und Graveur
 Joseph Zocchi von Morecci (1787–1880), österreichischer Generalmajor
 Lou Zocchi (* ?), US-amerikanischer Würfeldesigner
 Nietta Zocchi (1909–1981), italienische Schauspielerin